Елена Хорват (; ), в замужестве Опря () и Флоря () — румынская гребчиха, выступавшая за сборную Румынии по академической гребле в 1970-х и 1980-х годах. Чемпионка летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, чемпионка мира, обладательница серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Елена Хорват родилась 4 июля 1958 года в коммуне Луизи-Кэлугэра, жудец Бакэу, Румыния. Занималась академической греблей в Бухаресте в столичном гребном клубе «Стяуа».

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1971 года, когда вошла в основной состав румынской национальной сборной и побывала на чемпионате Европы в Копенгагене, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в распашных рулевых восьмёрках. Год спустя на аналогичных соревнованиях в Бранденбурге стала в той же дисциплине серебряной призёркой.

В 1974 году на чемпионате мира в Люцерне выиграла бронзовую медаль в восьмёрках.

На мировом первенстве 1975 года в Ноттингеме в зачёте восьмёрок вновь получила бронзу.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале — стартовала здесь в рулевых четвёрках и восьмёрках, показав в данных дисциплинах четвёртый и шестой результаты соответственно.

В 1977 году на чемпионате мира в Амстердаме финишировала в восьмёрках четвёртой.

На мировом первенстве 1978 года в Карапиро взяла бронзу в рулевых четвёрках.

В 1979 году на чемпионате мира в Бледе стала серебряной призёркой в зачёте безрульных двоек.

Находясь в числе лидеров гребной команды Румынии, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1980 года в Москве. Была близка здесь к призовым позициям, в финале распашных безрульных двоек пришла к финишу четвёртой.

После московской Олимпиады Хорват осталась в составе румынской национальной сборной на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1981 году она побывала на чемпионате мира в Мюнхене, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте безрульных двоек.

На мировом первенстве 1982 года в Люцерне получила бронзу в распашных рулевых четвёрках.

В 1983 году на чемпионате мира в Дуйсбурге стала серебряной призёркой в безрульных двойках.

Одним из самых успешных сезонов в её спортивной биографии оказался сезон 1984 года, когда она представляла страну на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (будучи страной социалистического лагеря, формально Румыния бойкотировала эти соревнования по политическим причинам, однако румынским спортсменам всё же разрешили выступить на Играх частным порядком). На сей раз Елена Хорват стартовала в безрульных двойках совместно с Родикой Арбой — в финале обошла всех своих соперниц и стала олимпийской чемпионкой.

В 1985 году на мировом первенстве в Хазевинкеле одержала победу в зачёте безрульных двоек и на этом приняла решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Елена Хорват  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Румынии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от Румынии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле